Pachinger ist der Familiennam der folgenden Personen:

 Alajos Pachinger (1846–1913), ungarischer Mönch und Zoologe 
 Anton Pachinger (1864–1938), österreichischer Wissenschafter und Volkskundler

siehe auch
 Bachinger